Theodoricus ist der oder ein Name von:

 Theodoricus (Gegenpapst) (bis 1102), Gegenpapst
 Peter Theodoricus (auch: Dietrich, Thiederich; 1580–1640), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sebastian Theodoricus (1520–1574), deutscher Mathematiker
 Thierry von Chartres (Theodoricus Carnotensis; † um 1155), Philosoph und Theologe der Schule von Chartres
 Teodorico Borgognoni (1205–1298), Dominikaner, Bischof von Bitonto und Cervia und Chirurg.